Колонија Мексико Линдо има више значења:

 Колонија Мексико Линдо (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Мексико Линдо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику